Мисс Интернешнл 1981 () — 21-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 6 сентября 1981 года в Токио (Япония). Победительницей стала Дженни Аннет Дерек из Австралии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Дженни Аннетт Дерек
 
  — Доминик Ван Иикхудт (4th RU Universe 81; SF World 81)
  — Тайомара До Рокио Борчардт
  — Кэрол Донлон
  — Виктория Евгения Карденас Герлейн
  — Трисли Жирон Гарсия
  — Тина Брандстрап (Universe и World 81)
  — Сьюзан Элизабет Хатт
  — Мерья Орвокки Варвикко (Universe 81)
 
  — Барбара Реймунд (World 81)
  — Катерина Кондилату
  — Сесилия Дага Диаз
  — Дайана Мишель Фу
  — Ине Хедемеккерс
  — Глория Патриция Дурон
  — Дебора кэрол Мур
  — Хлиф Хансен
  — Шашкала Сешадри
  — Мишель Мэри Тереза Рокка (World 80)
  — Ли’ора Голдберг

 
  — Рита Мориваки
  — Парк Хьён-жу
  — Гурмит Каур
  — Мария Фабиола Сариат
  — Элизабет Мэри Иван
  — Хелен Холагер
  — Элис Вероника "Peachy" Фернандез Сакасас
  — Маргарет Биссет
  — Шаназ Али Хуссейн Ганди
  — Франциска "Paquita" Ондивиела Отера (World 80 и Universe 81)
  — Ана Хелена Линдгоу
  — Бриджитт Восс (Universe 81)
  — Маймити Киннандер
  — Сиинуан Аттсара
  — Севим Кифтки
  — Сильвия Алонсо
  — Лиза Маргарет Шуман
  — Мириям Гвинтана
  — Салли Дуглас Уилльямс

Замена 
  — Розарио Суарез — приболела незадолго до финала

См. также 
 Мисс Мира 1981
 Мисс Вселенная 1981

Ссылки 
Официальный сайт Мисс Интернешнл
Мисс Интернешнл 1981

Сноски 

Мисс интернешнл
События 6 сентября
Сентябрь 1981 года
1981 год в Японии
Кобе